Death at a Funeral kan referere til flere ting:

 Death at a Funeral (film fra 2007) - en britisk komediefilm
 Death at a Funeral (film fra 2010) - en amerikansk reproducering af filmen fra 2007